Кен Роузволл до цього двічі підряд був чемпіоном, але в другому колі його несподівано переміг несіяний Карл Майлер.

У фіналі Джон Ньюкомб здолав Онні Паруна з рахунком 6–3, 6–7, 7–5, 6–1.

Формат турніру - матчі першого кола складалися щонайбільше з трьох сетів, решту турніру - з п'яти.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Джон Ньюкомб — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кен Роузволл, (2-ге коло)
  Джон Ньюкомб, (переможець)
  Мел Ендерсон, (2-ге коло)
  Олександр Метревелі, (чвертьфінал)
  Джефф Мастерз, (3-тє коло)
  Джон Александер, (2-ге коло)
  Колін Діблі, (2-ге коло)
  Аллан  Стоун, (3-тє коло)
  Беррі Філліпс-Мур, (2-ге коло)
  Боб Кармайкл, (чвертьфінал)
  Патрік Пруазі, (півфінал)
  Онні Парун, (фінал)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1973 Australian Open Men's Singles draw
 ITF 1973 Australian Open details 

1973 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу